SEP (komunikacja)
 SEP – Solar Electric Propulsion (napęd słoneczno-elektryczny) → silnik jonowy
 Stanford Encyclopedia of Philosophy (Stanfordzka Encyklopedia Filozofii)
 Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich
 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 Stwardniające zapalenie otrzewnej